Марль () — кантон во Франции, находится в регионе О-де-Франс, департамент Эна. Расположен  на территории двух округов: двадцать три коммуны входят в состав округа Вервен, сорок две — в состав округа Лан.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Аньикур-э-Сешель, Бомон-сюр-Сер, Вель-э-Комон, Вуайен, Гранлю-э-Фе, Кюирьё, Ла-Нёвиль-Бомон, Марль, Марси-су-Марль, Монсо-ле-Вааст, Монтиньи-ле-Фран, Монтиньи-су-Марль, Отреманкур, Пьерпон, Сен-Пьермон, Сийи, Сонз-э-Роншер, Таво-э-Понсерикур, Тули-э-Атанкур, Тьерню, Фруамон-Коартий, Шатийон-ле-Сон и Эрлон.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен. В него вошли упраздненные кантоны Креси-сюр-Сер и Сен-Ришомон.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г.):

 Аньикур-э-Сешель — население 180 чел.
 Асси-сюр-Сер — население 218 чел.
 Барантон-Бюньи — население 560 чел.
 Барантон-Сель — население 111 чел.
 Барантон-сюр-Сер — население 133 чел.
 Берланкур — население 96 чел.
 Бомон-сюр-Сер — население 192 чел.
 Буа-ле-Парньи — население 199 чел.
 Вель-э-Комон — население 234 чел.
 Вернёй-сюр-Сер — население 258 чел.
 Воари — население 74 чел.
 Вуайен — население 318 чел.
 Вульпе — население 366 чел.
 Вьеж-Фати — население 193 чел.
 Гранлю-э-Фе — население 294 чел.
 Дерси — население 391 чел.
 Колонфе — население 77 чел.
 Креси-сюр-Сер — население 1 500 чел.
 Куврон-э-Оманкур — население 937 чел.
 Кюирьё — население 156 чел.
 Ла-Валле-о-Бле — население 366 чел.
 Ла-Нёвиль-Бомон — население 187 чел.
 Ла-Нёвиль-Уссе — население 67 чел.
 Ландифе-э-Бертеньмон — население 263 чел.
 Ле-Сур — население 169 чел.
 Лез-Эри-ла-Вьевиль — население 220 чел.
 Леме — население 424 чел.
 Люньи — население 119 чел.
 Марль — население 2 252 чел.
 Марси-су-Марль — население 196 чел.
 Марфонтен — население 87 чел.
 Мебрекур-Ришкур — население 309 чел.
 Монсо-ле-Вааст — население 224 чел.
 Монсо-ле-Нёф-э-Фокузи — население 321 чел.
 Монтиньи-ле-Фран — население 139 чел.
 Монтиньи-су-Марль — население 66 чел.
 Монтиньи-сюр-Креси — население 302 чел.
 Мортье — население 181 чел.
 Нувьон-ле-Конт — население 247 чел.
 Нувьон-э-Катийон — население 467 чел.
 Отреманкур — население 171 чел.
 Парньи-ле-Буа — население 134 чел.
 Пьерпон — население 355 чел.
 Пуйи-сюр-Сер — население 505 чел.
 Пюизьё-э-Кланльё — население 300 чел.
 Реми — население 236 чел.
 Роньи — население 108 чел.
 Ружри — население 247 чел.
 Сен-Гобер — население 273 чел.
 Сен-Пьер-ле-Франкевиль — население 50 чел.
 Сен-Пьермон — население 42 чел.
 Сен-Ришомон — население 1 050 чел.
 Сийи — население 188 чел.
 Сонз-э-Роншер — население 230 чел.
 Таво-э-Понсерикур — население 560 чел.
 Тули-э-Атанкур — население 124 чел.
 Тьерню — население 104 чел.
 Уссе — население 155 чел.
 Франквиль — население 113 чел.
 Фруамон-Коартий — население 257 чел.
 Шаландри — население 256 чел.
 Шери-ле-Пуйи — население 715 чел.
 Шатийон-ле-Сон — население 83 чел.
 Шевен — население 121 чел.
 Эрлон — население 285 чел.

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Марин Ле Пен 46,0 % голосов против 19,4 % у Эмманюэля Макрона и 12,1 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победила Ле Пен, получившая 67,0 % голосов. (2017 год. 1 тур: Марин Ле Пен – 40,6 %, Франсуа Фийон – 16,6 %, Эмманюэль Макрон – 15,9 %, Жан-Люк Меланшон – 14,5 %; 2 тур: Ле Пен – 60,0 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 30,3 %, Марин Ле Пен — 27,0 %, Николя Саркози — 22,9 %; 2 тур: Олланд — 56,8 %).

С 2015 года кантон в Совете департамента Эна представляют бывший мэр коммуны Креси-сюр-Сер, сенатор Пьер-Жан Верзелен (Pierre-Jean Verzelen) (Республиканцы) и бывший член совета коммуны Сен-Ришомон, член Совета региона О-де-Франс Изабель Иттеле (Isabelle Ittelet) (Союз демократов и независимых).

Ссылки